Editorial Tres i Quatre, editorial valenciana, amb col·leccions de literatura adreçades a públics de totes les edats.
 Llibreria Tres i Quatre, llibreria valenciana coneguda per haver estat un símbol de la resistència de la cultura valenciana, i catalana en general, al País Valencià.